Morieras d'Avinhon (en francès Morières-lès-Avignon) és un municipi francès, situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 6.535 habitants.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Pontremoli
  Caldicot

Referències 

Municipis de la Valclusa